Breithorn heißen:

 Breithorn (Zermatt), 4164 m, bei Zermatt in den Walliser Alpen
 Breithorn (Lötschental), 3785 m, an der Nordseite des Lötschentals in den südlichen Berner Alpen
 Breithorn (Lauterbrunnen), 3780 m, bei Lauterbrunnen in den nördlichen Berner Alpen
 Breithorn (Simplon), 3438 m, östlich des Simplonpasses
 Breithorn (Mischabel), 3178 m, bei St. Nikolaus in der Mischabelgruppe der Walliser Alpen
 Breithorn (Grengiols), 2599 m, bei Grengiols im Wallis
 Breithorn (Steinernes Meer), 2504 m, in den Berchtesgadener Alpen, Salzburg
 Breithorn (Loferer Steinberge), 2415 m, in den Loferer Steinbergen, an der Grenze zwischen Salzburg und Tirol

 Breithorn (Gr. Walsertal), 2081 m, an der Südseite des Großen Walsertals, Vorarlberg an der Grenze der Gemeinden Raggal und Sonntag
 Breithorn (Lechquellengebirge), 2009 m, im Lechquellengebirge, Vorarlberg in der Gemeinde Nüziders